Klenová può riferirsi a diversi toponimi:

Repubblica Ceca
Klenová, comune del distretto di Klatovy, nella regione di Plzeň

Slovacchia
Klenová, comune del distretto di Snina, nella regione di Prešov